Een verkeersweg:
 N693 (België)
 N693 (Frankrijk)
 N693 (Nederland), zie Provinciale weg 693

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing